Вторая линия (также Савиновско-Азинская, Кировско-Советская, Савиновская) — строящаяся вторая по счёту линия Казанского метрополитена. Хордовая линия длиной 20 км с 12 станциями, 4 из которых будут пересадочными на Центральную, Приволжскую и Заноксинскую линию метрополитена и 1 станция на электропоезда Арского направления. На нескольких станциях предусмотрена пересадка на Казанский скоростной трамвай.

История проекта

Первоначальный проект 

Предполагалось, что первый савиновский участок линии пройдёт через спальный район Новое Савиново и откроется к футбольному Чемпионату Мира в 2018 году в составе 4 станций: «Волгоградская», «Парк Победы», «Савиновская» и «Стадион».

Первоначально планировалось строить в восточной части Ново-Савиновского района Казани на проспекте Ямашева станции «Проспект Амирхана» (на пересечении с одноимённым проспектом) и «Савиновская» (на пересечении с улицей Лаврентьева у торгового комплекса XL). В связи со строительством на проспекте Амирхана двух сложных развязок (в том числе одной с подземным уровнем), в аванпроекте 2012 года Приволжско-Савиновская линия и эти станции Савиновской линии были смещены на восток. Станция «Савиновская» спланирована на пересечении с улицей Адоратского, следующая станция «Стадион» — на пересечении с улицей Гаврилова.

Также согласно генеральному плану запланирована станция «Проспект Ямашева» на пересечении одноимённого проспекта с улицей Мусина у ТРК «Парк Хаус», для которой будет оставлен задел и которая может быть построена позже, в том числе в порядке частно-государственного партнёрства.

Станции Савиновского участка в одних из своих выходов должны были использовать подземные переходы, уже построенные к тому времени ранее.

Затем этот Савиновский участок предполагается продлить в обе стороны — до станции «Академика Арбузова» («Компрессорная») (через реку Казанка по Савиновскому метромосту) и до Горьковского шоссе.

Кроме того, с другого конца линии предполагается соорудить южный азинский участок от станции «Улица Фучика», пересадочной со станции «Дубравная» первой линии, до «спального» района Азино, при этом савиновский и азинский участки в первое время будут действовать как отдельные линии, подвозящие к первой линии. Позже два участка соединятся в одну линию через старую часть Советского района и микрорайон Казань XXI век (Взлётный), а также линия будет продлена далее на юг к больничному городку РКБ/ДРКБ и новому «спальному» району Ферма.

Осенью 2012 года объявлено о том, что Азинский участок линии планируется сооружать первым ввиду несофинансирования федеральным центром строительства Савиновского участка к Чемпионату мира по футболу.

Проект 2014 года 
В марте 2014 года представлен предварительный проект строительства второй ветки метро. Согласно ему, метро проектируется под улицей Чуйкова, а не Ямашева, как предполагалось ранее; запланированы станции «ЗАГС», «Горбольница» и «Стадион». Новый план предусматривает сооружение второй ветки от станции «Дубравная», и сроки более не привязаны к чемпионату мира по футболу.

5 ноября 2015 года Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на проектирование первого участка линии из четырёх станций — «Улица Фучика», «10-й микрорайон», «Ломжинская», «Улица Академика Сахарова».

Окончательное решение по пусковому участку 
16 августа 2016 года объявлено, что строительство линии планируется начать со станции «Улица Академика Сахарова» и продолжить в сторону Ново-Савиновского района. Бюджет строительства в 2019—2021 годах составит 3 млрд рублей — по 1 млрд в год. Компания IKEA собиралась внести 1 млрд рублей в строительство станции около их торгового центра.

Название станций первого участка второй линии

9 июня 2022 года было объявлено, что названия для станций первого участка второй линии казанского метро выбраны. На Фучика станция будет называться «100-летие ТАССР». На остановке наземного общественного транспорта «10-й микрорайон» станция будет называться «Академическая». На перекрестке Фучика-Ломжинской — станция «Зилант». На проспекте Камалеева — станция «Тулпар».

Строительство 
 Апрель 2018 года — Начались геологоразведочные работы на месте будущей станции «Улица Академика Сахарова».

 Июнь 2018 года — Стали известны проектные названия первых четырех станций Савиновской линии: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» (ранее «Ломжинская») и «Улица Академика Сахарова».

 Февраль 2019 года — Власти Казани заключили контракт на разработку проектной документации первого участка линии длиной 5,37 км с 4 станциями. При этом уже ведутся подготовительные работы у будущих станций, а «Казметрострой» планировал начать проходку тоннелей к лету 2019 года.

 26 января 2020 года — Строительство станции Ул. Академика Сахарова осмотрел Минниханов.

 23 апреля 2020 года — Старт проходки тоннелей линии от станции Улица Академика Сахарова.

 8 июля 2020 года — Ростехнадзор потребовал приостановить строительство второй линии метро из-за отсутствия разрешения на строительство. 21 сентября стало известно, что Арбитражный суд Татарстана по требованию Приволжского управления Ростехнадзора вынес решение о приостановке на два месяца строительства метро в Казани.

 16 сентября 2020 года — Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту первого участка второй ветки казанского метрополитена. Строительство второй ветки метро в Казани планируют начать в конце 2020 года.

 29 октября 2020 года — от Сахарова стартовал второй щит, первый с 23 апреля прошел 1,1 км..

 25 января 2021 года — опубликованы концепции четырёх станций азинского участка и объявлен конкурс на их интерьерное решение.

 26 марта 2021 года — архитекторы представили жюри 8 проектов интерьеров 4 станций 2 линии, позднее из них выберут 4 с наградой 500 тыс. рублей.

 07 февраля 2022 года — казанские власти объявили об интернет-голосовании по названиям станций первого пускового участка линии. Голосование завершилось через неделю, 12 февраля.

 26 февраля 2022 года — завершена проходка первого тоннеля второй линии.

 14 сентября 2022 года — началась проходка тоннеля от станции Зилант до станции Академическая

Примечания

Ссылки 
 

Линии Казанского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 2005 году